Pruski steht für:
 Pruski (Iłowo-Osada), Ort im Powiat Działdowo, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1920 und 1939 bis 1945 Prusken, Kreis Neidenburg, Ostpreußen

Pruski ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Pruski (1929–2018), polnischer Radrennfahrer